Khalkíon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Chalkeió, ort, Nordegeiska öarna, Chios, 
 Khalkeío, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar